Eucalanus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av James Dwight Dana 1853. Eucalanus ingår i familjen Eucalanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Eucalanus